Weigel ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Kraters Schiller und nordöstlich von Zucchius.
Der Kraterrand ist mäßig erodiert und wird im Südosten von dem Nebenkrater Weigel A überlagert, der Kraterboden ist eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Naturforscher und Mathematiker Erhard Weigel offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Weigel auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)